En bilabial approximant är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett beta med tecken för sänkning).

Egenskaper 
Egenskaper hos den bilabiala approximanten:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är bilabial, vilket betyder att den uttalas genom att läpparna mer eller mindre stänger luftflödet.
 Den är en approximant, vilket betyder att den uttalas utan någon påtaglig förträngning.

Användning i språk 
Den bilabiala approximanten återfinns i spanskan som uttal av v.

Konsonantljud